Рукард — российская  группа компаний, работающих в области информационных технологий для финансового сектора, а также для нефинансового сектора экономики (небанковский процессинг). Основная деятельность связана с разработкой технологических решений для кредитно-финансовых организаций, оказанием процессинговых услуг в России и странах СНГ. Оператор собственной платёжной системы, разработчик и поставщик автоматизированных программных решений. Штаб-квартира расположена в городе Москва. Компания  в 2015 году и была продана другим собственникам.

Состав группы компаний «Рукард» 
• ООО «РУКАРД» — сертифицированный международными платёжными системами процессор (банковский процессинг)

• ООО «РУСОФТ» — разработчик и поставщик автоматизированных программных решений

• ООО «ПК РУКАРД» — процессор, обслуживающий программы лояльности (небанковский процессинг)

• КБ «ГЕОБАНК» (ООО) — оператор платёжной системы (ПС) REXPAY, прямой участник ПС UnionPay, косвенный участник МПС VISA Inc. и MasterCard

Собственники и руководство 
Коваль Юрий Анатольевич (председатель совета директоров)

Свидетельства, лицензии, сертификаты ГК «Рукард» 
 Лицензия ФСБ России в области защиты информации
 Статус TPP и MSP: процессинговые услуги и программное обеспечение сертифицированы VISA Inc. и MasterCard WorldWide

 Процессор принципалов: ПАО «УРАЛСИБ», ЗАО «Банк Русский Стандарт», ПАО "РОСБАНК", ОАО «ВБРР», а также ряда банков, работающих по программам American Express, Diners Club и JCB
 Процессинговые услуги РУКАРД соответствуют требованиям безопасности PCI DSS (Data Security Standart) и сертифицирован в качестве Service Provider Level
 Сертификат по программе PCI (Payment Card Industry)

 Compliance сертификат (Certificate of Compliance) международной компании «Trustwave, Information Sec. & Compliance», обладающей статусом QSA («Qualified Security Assessor»)

Деятельность 
ГК «Рукард» предоставляет процессинговые услуги банкам России и стран СНГ по международным картам VISA (статус ТРР) и MasterCard (статус MSP).
• Занимается разработкой и поставкой программного обеспечения для автоматизации банковского ретейла,
организацией денежных переводов в режиме on-line: MoneyGram, Анелик,Юнистрим.

В 2005 году международная система денежных переводов MoneyGram назначила процессинговый центр «Рукард» своим технологическим представителем на территории России .

В августе 2006 года ГК «РУКАРД» была сертифицирована на предмет соответствия международным нормам и стандартам AmEx по обслуживанию торгово-сервисных предприятий через самостоятельный технологический шлюз. Сертификация гарантировала совместимость форматов обработки информации между терминальным оборудованием «Рукард» и программными системами American Express, в результате Рукард получила возможность самостоятельно программировать и обслуживать терминалы, установленные в торгово-сервисных предприятиях — клиентах компании, и самостоятельно процессировать карты American Express.

В 2010 году международная система денежных переводов Юнистрим (UNIStream) И ГК «Рукард» реализовали полномасштабную программу, реализация которой позволила обеспечить доступ банков — партнёров компании «Рукард» к денежным переводам.

Показатели деятельности 
Стратегический партнёр более чем 200 банков. Общее количество обслуживаемых процессинговым центром локальных и международных карт превышает 2 млн штук. В сети Рукард установлено и подключено к обслуживанию более 4,5 тыс. банкоматов и свыше 15,5 тыс. POS — терминалов.
С 2004 г. Рукард выступает в роли системного интегратора по внедрению автоматизированных банковских систем и систем банковского самообслуживания.
Сотрудничество ГК «Рукард» и компании «Ланит» в сфере ИТ для банков согласно данным CNews Analytics отмечено как один из наиболее значимых проектов 2011 года в этой области.

В 2012 г. ГК «Рукард» выигран государственный тендер и заключён контракт по проведению исследований и разработке материалов в проекте межгосударственной целевой программы «Создание системы информационного и методического обеспечения реализации единого порядка экспортного контроля государств-членов Евразийского экономического сообщества» в части, касающейся российского сегмента.

Конференции, презентации ГК «Рукард» 
2 октября 2003 года в Новосибирске состоялась презентация «РУКАРД» — лидера на российском рынке процессинговых услуг по международным пластиковым картам. В презентации приняли участие банкиры из Новосибирска, Омска, Красноярска , Сургута, Тюменской и Нижегородской области и других регионов. На презентации также выступили партнёры компании «РУКАРД»: Загоренко А.И («Ланит»), Дмитриева Татьяна («Дельта-Системы»), Бауман С. Е. («Центр Социальных технологий») и др. Основной темой презентации стали технологии работы с пластиковыми картами, реализация банками различных проектов на картах платёжных систем VISA и MasterCard.

13 мая 2008 году в московском отеле «Holliday Inn Moscow Lesnaya» Группа компаний «РУКАРД» провела конференцию-семинар, основной темой которого стали «Современное состояние рынка ретейловых банковских услуг в России и последние тенденции в области безналичных расчетов».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Рукард
 Официальный сайт Геобанка

  
 АйТи и «Рукард» повысили надежность основного процессингового центра компании
 Начался запуск интеграционных проектов unistream с банками — партнерами Рукард
 ПЛАС-Daily: «Банк „УРАЛСИБ“ увеличил партнерскую сеть по выпуску карт международных платежных систем».18 Декабря 2009.
 Информация о Рукард и Русофт от 07.09.2011 на сайте журнала «Банковское обозрение»
 Информация на портале «E-FINANCE TIMES»

 Трансстройбанк тесно сотрудничает с крупнейшими в России процессинговыми компаниями ООО «РУКАРД» и ЗАО «Компания объединенных кредитных карточек», обслуживающими эквайринговые операции с банковскими картами.(Годовой отчет ЗАО «Транстсройбанк», 2008 г., стр.32)
 Создание инженерной инфраструктуры основного процессингового центра компании «РУКАРД»
  Информация о Рукард на Infornews: Геобанк подключился к UNIStream через систему «РУКАРД»
 «Повышение эффективности предоставления услуг на финансовом рынке». Журнал «Мир карточек»-2008 г.
 Информация о Рукард (RuCard) в статье «Запад заказывает музыку»
 «РУКАРД» прошла сертификацию на соответствие стандарту PCI DSS
 Направления организации эффективного функционирования международных платежных систем.

Компании России
Производители программного обеспечения России
Процессинговые компании